Малое Мостовское — село Мокроусовского района Курганской области, административный центр Мостовского сельсовета.

История 
В 1958 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Мостовское переименовано в Малое Мостовское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мокроусовского района
Бывшие районные центры Курганской области